Zeslandentoernooi 2015 (mannen), een Rugby union toernooi in 2015 voor herenteams.
Zeslandentoernooi 2015 (vrouwen), een Rugby union toernooi in 2015 voor damesteams.
Zeslandentoernooi 2015 (onder 20), een Rugby union toernooi in 2015 voor teams onder 20.